Edonis est un modèle de voiture de sport ;
 Edonis est un genre d'insectes de la famille des Libellulidae.